Thomas Built Buses, Inc. — американский производитель автобусов, являющийся дочерним предприятием Daimler Trucks North America LLC. Фирма специализируется в основном на изготовлении школьных
автобусов с капотной компоновкой, но есть и междугородные модели.

 Conventional — серия школьных и междугородных автобусов

 Minotour — школьный автобус

 Mighty Mite — школьный автобус

 Saf-T-Liner C2 — школьный автобус, с двигателями Mercedes-Benz или Caterpillar.

 Transit Liner HDX — междугородный переднеприводной автобус, с агрегатами Mercedes.

 CL960 — междугородный

 TL960 — междугородный

См. также 
 Школьный автобус

Ссылки 

 Официальный сайт

Автобусы США
Производители автобусов
Daimler AG
Автомобилестроительные компании США